ТЗК — многозначная аббревиатура:
 ТЗК — теплозащитный костюм
 ТЗК — топливно-заправочная компания
 ТЗК — топливо-заправочный комплекс
 ТЗК — торгово-закупочная компания
 ТЗК — транспортёр-загрузчик картофеля
 ТЗК — труба зенитная командирская
 ТЗК — Твоя зона комфорта https://t.me/tvoyasonacomforta

См. также 
 ВТЗК — внутритропическая зона конвергенции
 ТТЗК — Томская топливозаправочная компания
 ТЗКА — Тартуский завод контрольной аппаратуры